Az 1981–1982-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság az ötvenedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Húsz csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1-5. helyezettjei a felsőházban, a 6-10. helyezettek az alsóházban folytatták, ahol a másik csoportból jövőkkel újabb két kört játszottak, végül az 1-6., a 7-10., a 11-14. és a 15-20. helyezettek egymás közt még két kört.

A Körmendi Dózsa FMTE új neve Körmendi Dózsa MTE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Díjak

Források 
A magyar sport évkönyve 1982

Kosárlabda-bajnokság évei
1981 a kosárlabdában
1982 a kosárlabdában